Водопа́дное — топоним в России.

 Водопадное — железнодорожная станция Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги.
 Водопадное — железнодорожный разъезд (тип населённого пункта) в Партизанском районе Приморского крае.

См. также 
 Водопадная 
 Водопадный